Алфавитный список дворянских родов Великого княжества Финляндского

Князья
 Меншиковы (Menschikoff)

Графы
 Аминофф (Aminoff № 5)
 Армфельт (Armfelt № 4)
 Берг (Berg № 11)
 Де Геер (тиль Тервик) (De Geer till Tervik № 3)
 Закревские (Zakrewsky № 9)
 Крейц (Creutz № 1)
 Кронгельм (Кроньельм ав Хакунге) (Cronhjelm af Hakunge № 2)
 Кушелев-Безбородко (Kuscheleff-Besborodko № 10)
Ластовиниус ( Lastovinius №_98)
 Маннергеймы (Mannerheim № 8)
 Стевен-Штейнгейль (Stewen-Steinheil № 7)
 ван-Сухтелен (van Suchtelen № 6)

Бароны
 фон-Альфтан (von Alfthan № 57)
 Аминофф (Aminoff № 25)
 Армфельт (Armfelt № 13)
 Бергенгейм (Bergenheim № 54)
 Бойе аф Геннес (Boije af Gennas № 20)
 фон Бонсдорф (von Bonsdorff № 49)
 фон Борн (von Born № 47)
 Брун (Bruun № 56)
 Валлен (Walleen 38)
 фон Виллебранд (von Willebrand № 23, 33, 60)
 Вреде (Wrede af Elima № 2)
 фон Гаартман (von Haartman № 35)
 фон Гауф (von Hauff № 42)
 Гизингер-Ягершельд (Hisinger-Jägerskiöld № 29)
 Гильденстольпе (Gyldenstolpe № 31)
 Грипенберг (Gripenberg № 48)
 Гиэрне (Hjarne № 34)
 Гиерта (Hjerta № 15)
 Саклеен, Заклеен (Sackleen № 41)
 Индрениус-Залевский (Indrenius-Zalewski № 51)
 Ирьйо-Коскинен (Yrjö-Koskinen № 62)
 Карпеланы (Carpelan № 19)
 ав Клеркер (af Klercker № 22)
 Клинковстрем (Klinckowstrom № 17)
 фон Кнорринг (von Knorring № 9)
 фон Котен (von Kothen № 16)
 Кронстедт (Cronstedt № 50)
 Лангеншельд (Langenskjold № 45)
 Либекер (Любеккер) (Lybecker № 5)
 Линдер аф Сварто (Linder af Svarta № 44)
 Маннергеймы (Mannerheim № 18)
 Меллин (Mellin № 4)
 Моландер (Molander № 58)
 Мунк (Munck № 21)
 Николаи (Nicolaij № 30)
 фон Нолькен (von Nolcken № 14)
 Пальмен (Palmen № 55)
 Рамзай (Ramsay № 40)
 Ребиндеры (Rehbinder № 3)
 Розенкампф (Rosenkampff № 27)
 Рокоссовские (Rokassowskij № 37)
 Роткирх (Роткирш) (Rotkirch № 32)
 Сильвергельм (Silfverhjelm № 7)
 Стандершельд (Standertskjold № 52)
 Стандершельд-Норденстам (Standertskjöld-Nordenstam № 46)
 Штакельберги, Стакельберг (Stackelberg № 10)
 Шернваль-Валлен (Stjernvall-Walleen № 38)
 Шернкранц (Стиернкранц) (Stjerncrantz № 8)
 ван-Сухтелен (van Suchtelen № 28)
 Тандефельт (Tandefelt № 26)
 фон-Тройль (von Troil № 24)
 Флеминги аф Либелиц (Fleming af Libelitz № 1)
 ав Форселлес (af Forselles № 53)
 Фридриксы (Freedericksz № 36)
 фон Фризендорф (von Friesendorff № 11)
 Цедеркрейц (Седеркрейц) (Cedercreutz № 6)
 Цедерстрем (Cederstrom № 12)
 Де ла Шапель (De la Chapelle № 39)
 ав Шультен (af Schulten № 43)

Дворяне

 А 
 Агрикола (Agricola № 238)
 Адлеркрейц (Adlercreutz № 97)
 Адлерстьерн (Адлершерна) (Adlerstjerna № 198)
 фон Альфтан (von Alfthan № 57)
 Аминофф (Aminoff № 36)
 Аммондт (von Ammondt № 204)
 Антель (Antell № 242)
 Армфельт (Armfelt № 37)
 Арппе (Arppe № 233)

 Б 
 фон Баумгартен (von Baumgarten № 102)
 Бейк (Бек) (Bäck i Finland № 15)
 фон Бекер (Беккер) (von Becker № 52)
 Бензельстьерн (Бензельшерна) (Benzelstjerna № 203)
 фон Бенинг (von Böningh № 205)
 Бергенгейм (Bergenheim № 201)
 Бергенстраль (Бергенстроле) (Bergenstråle № 109)
 Де-Беш (De Besche № 94)
 Блафильд (Блофильд) (Blåfield № 22)
 фон Блом (von Blom № 219)
 Бойе ав-Геннес (Boije af Gennas № 1)
 фон Бойсман (von Boisman № 184)
 фон Бонсдорф (von Bonsdorff № 181)
 фон Борн (von Born № 153)
 Босин (Bosin № 49)
 Бракель (Brakel № 139), см. Бракель, Казимир Христофор
 Бранд (Brand № 16)
 фон Брискорны (von Briskorn № 174)
 Бруммер (Brummer № 112)
 ав-Брунер (af Bruner № 208)
 Брункрон (Брункрона) (Bruncrona № 116)
 Брунов (Brunow № 56)
 Брун (Бруун) (Bruun № 234)
 фон Бургаузен (von Burghausen № 45)
 Бьеркенгейм (Björkenheim № 197)
 ав Бьеркстен (af Björkesten № 270)

 В 
 Вален (Вален) (Walleen № 170)
 Валленшельд (Wallensköld № 194)
 Валленстьерн (Валленшерна) (Wallenstjerna № 77)
 Валленстраль (Валленстроле) (Wallenstråle № 145)
 Варен (Wahren № 261)
 Васашерна (Wasastjerna № 162)
 фон Вейссенберг (von Weissenberg № 200)
 фон Вендт (von Wendt № 213)
 Веригельм (Верньельм) (Wärnhjelm № 161)
 фон Виллебранд (von Willebrand № 119)
 фон Вригт (von Wright № 149)
 фон Вульферт (von Wulffert № 220)

 Г 
 фон Гаартман (von Haartman № 168)
 Гадолин (Gadolin № 245)
 ав Гадолин (af Gadolin № 180)
 Гакман (Hackman № 247)
 фон Гартмансдорф (von Hartmansdorff № 122)
 фон Гаусвольф (von Hauswolff № 125)
 Геденберг (Hedenberg № 212)
 Де Геер (De Geer № 26)
 фон Гейдеман (von Heideman № 196)
 ав Геллен (af Hellen № 257)
 фон Гелленс (von Hellens № 173)
 ав Гёльстрём (af Hällström № 190)
 фон Герттен (von Gertten № 63)
 Гестеско ав Молагорд (Hästesko af Målagård  № 14)
 ав Геурлин (af Heurlin № 191)
 Гизингер (Hisinger № 141)
 Гилленбегель (Гюлленбегель) (Gyllenbogel № 34)
 Гилленгек (Гюлленгеек) (Gyllenhook № 84)
 Гильденстольпе (Gyldenstolpe № 40)
 Гланзеншерна (Glansenstjerna № 108)
 Годенгельм (Godenhjelm № 89)
 Гранфельт (Granfelt № 137)
 Гренгаген (Grönhagen № 68)
 Грипенберг (Gripenberg № 69)
 Грипенвальд (Gripenwaldt № 230)
 Гротенфельт (Grotenfelt № 76)
 фон Гувениус (von Guvenius № 248)
 Гиэрне (Hjarne № 87)
 Гульгаммар (Hjulhammar № 29)

 Д 
 фон Дены (Ден) (von Daehn № 199)

 З 
 Заклеен (Sackleen № 202)
 фон Зансен (von Zansen № 155)
 Засс (Sass № 32)
 Зегерстраль (Сегерстроле) (Segerstråle  № 156)

 И 
 Идестам (Idestam №_164)
 Иерльстрем (Jerlstrom №_103)
 Индрениус (Indrenius №_223)
 Иордан (Jordan №_21)
 Ирьйо-Коскинен (Yrjo-Koskinen №_264)

 К 
 Де-Карналь (De Carnal №_71, 129)
 фон Квантен (von Qvanten №_41)
 Клементьевы (Clementeoff №_132)
 ав Клеркер (af Klercker №_72)
 Клик (Klick №_118)
 Клингштедт (Klingstedt №_54)
 Кнорринг (Knorring №_66, 138)
 фон Коллан (von Collan №_246)
 фон Конов (von Konow №_151)
 Конради (Conradi №_144)
 Краббе (Krabbe №_159)
 фон Кремер (von Kraemer №_133)
 Кронстедт (Cronstedt №_70)
 Кюлефельт (Кулефельт) (Kuhlefelt №_31)
 Кюльман (Кульман) (Kuhlman №_185)

 Л 

 Лагерборг (Lagerborg №_105)
 Лагермарк (Lagermarck №_86)
 Лагус (Lagus №_256)
 Ладау (Ladau №_104)
 Лангеншельд (Langenskjold №_152)
 Лавониус (Lavonius №_224)
Ластовиниус ( Lastovinius №_98)
 Лиллиенберг (Lillienberg №_100)
 Лилльебрунн (Лилльенбрунн) (Lilljenbrunn №_28)
 Линделёф (Lindelof №_260)
 Линдер (Linder №_193)
 Линдкранц (Lindcrantz №_82)
 ав Линдфорс (af Lindfors №_259)
 Лоде (Lode №_10)

 М 
 Маннерстраль (Маннерстроле) (Mannerstråle №_148)
 фон Марквард (von Marquard №_123)
 Мартинау (Martinau №_229)
 ав Мейнандер (af Meinander №_255)
 Меллерсфельд (Мёллерсверд) (Möllersvärd №_53)
 Мехелин (Mechelin №_252, 265)
 фон Миквиц (von Minckwitz №_251)
 Моландер (Molander №_236)
 Монтгомери (Монгомери) (Montgomerie №_134)
 фон Мориан (von Morian №_124)
 де ла Мотт (De la Motte №_23)
 Мунк ав Фулкила (Munck af Fulkila №_6)
 Мунстеръелм (Munsterhjelm №_115)
 фон Мюллер (von Muller №_172)

 Н 
 фон Нандельстад (von Nandelstadh №_228)
 Насакины (Nassokin №_61)
 Норденгейм (Nordenheim №_195)
 Норденсван (Nordensvan №_157)
 Норденшёльд (Nordenskjold №_127)
 Норденстам (Nordenstam №_131)
 Нордман (Nordmann №_231)
 Норрмен (Norrmen №_263)
 фон Нотбек (von Nottbeck №_221)
 фон Нумерс (von Numers №_50)

 О 
 Окерблом (Oker-Blom №_239)
 Оливекрейц (Olivecreutz №_126)
 Оллонберг (Ollonberg №_33)

 П 
 Пальмен (Palmen №_250)
 Пальмфельт (Palmfelt №_83)
 ав Петерсен (af Petersen №_166)
 Пинелло (Pinello №_135)
 Пиппинг (Pipping №_207)
 Пиппингскьелд (Pippingskold №_165)
 Пистолькорс (Pistolekors №_30)
 фон Платен (von Platen №_130)
 Помелль (Pomell №_186)
 фон Пост (von Post №_55)
 Притц (Прюц) (Prytz №_57)
 Прокопе (Procope №_262)

 Р 

 Рамзай (Ramsay №_17)
 фон Ранкен (von Rancken №_167)
 Редигер (Roediger №_218)
 Рейн (Rein №_232)
 Рейтершёльд (Reuterskjold №_106)
 Рейхер (Reiher №_62)
 Реннерфельт (Rennerfelt №_46)
 фон Рехаузен (von Rehausen №_114)
 Риддерборг (Ridderborg №_99)
 Риддерсверд (Riddersvard №_90)
 Риддерстад (Ridderstad №_107)
 Риддерсторм (Ridderstrom №_88)
 Розенбрейер (Rosenbroijer №_187)
 Розенлев (Rosenlew №_75)
 Роос (Р. ав Гьельмсетер) (Roos af Hjelmsater №_2)
 фон Рор (von Rohr №_65)
 Роткирх (Rotkirch №_12)

 С 
 Свинхувуд (ав Квальстад) (Svinhufvud af Qualstad №_7)
 Сегеркранц (Segercrantz №_136)
 Сёлферарм (Solfverarm №_156)
 Сильверсван (Silfversvan №_183)
 Снельман (Snellman №_241)
 Спаре (Споре) (Spåre №_9)
 Столарм-Таваст (Столарм-Т.) (Stålarm-Tawast №_189)
 Стальгаммар (Стольхаммар) (Stålhammar №_39)
 Стальган (Стольхане) (Stalhane №_27)
 Стандертшельд (Standertskjold №_158)
 Старк (Starck №_18)
 Стевены (Stewen №_209)
 ав Стенгоф (af Stenhof №_142)
 фон Стишт (Стихт) (von Sticht №_160)

 Т 
 Таваст (Tawast №_3)
 Тавастшерна (Tavaststjerna №_81)
 Тандефельт (Tandefelt №_51)
 Таубе (Taube №_60)
 Теетгрен (Teetgren №_44)
 аф Тенгстрем (Tengstrom №_169)
 фон Терн (Тёрне) (von Torne №_121)
 Тернгрен (Torngren №_188)
 Тернквист (Tornquist №_222)
 Теслев (Thesleff №_182)
 фон Теш (Теше) (von Tesche №_217)
 Тигерстедт (Tigerstedt №_92)
 Толь (Toll №_113, 150)
 фон Томсен (von Thomsen №_176)
 Торвигг (Торвигге) (Torwigge №_43)
 фон Трапп (von Trapp №_244)

 У 
 Уггла (Uggla №_4)
 ав Урсин (af Ursin №_211)

 Ф 
 Фальк (Falck №_192)
 Фалькенгейм (Falckenheim №_171)
 фон Фиеандт (von Fieandt №_128)
 Фейерстерн (Feuerstern №_179)
 Финкенберг (Finckenberg №_8)
 Фишер (Fischer №_215)
 Фок (Fock №_120)
 Форбес (Forbes №_11)
 ав Форселлес (af Forselles №_143)
 Форсман (Forsman №_227)
 Фрасер (Fraser №_59)
 Фреденскельд (Fredenskold №_147)
 Фрейденфельт (Freidenfelt №_80)
 фон Френкель (von Frenckell №_243)
 ав Фростерус (af Frosterus №_249)
 Фурухьельм (Furuhielm №_146)
 Фурумарк (Furumarck №_67)

 Х 
 фон Христиерсон (von Christierson №_110)

 Ц 
 фон Цедервальд (von Cederwald №_175)
 Цедергольм (Cederholm №_266)
 Цедеркрейц (Cedercreutz №_6)

 Ш 
 фон Шанц (von Schantz №_95)
 Де ла Шапель (De la Chapelle №_47)
 Шарпантье (Charpentier №_64)
 Шателовиц (Schatelowitz №_235)
 Шауман (Schauman №_96)
 Шернваль (Шернвалль) (Stjernvall №_117)
 Шернкрейц (Stjerncreutz №_35)
 Шильдт (Schildt №_24)
 Шерншанц (Stjernschantz №_101)
 фон Шрове (von Schrowe №_38)
 Шульман (Schulman №_13)
 ав Шультен (af Schulten №_163)
 фон Шульц (von Schoultz №_206)
 Шютцеркранц (Schützercrantz №_140)

 Э 
 Эгергорн ав Спюрила (Йегергорн) (Jagerhorn af Spurila № 5)
 Эгергорн ав Сторби (Jagerhorn af Storby № 19)
 Эдельгейм (Edelheim № 177)
 Эдельфельт (Edelfelt № 237)
 Эдельшельд (Edelsköld № 178)
 Экбом (Ekbom № 258)
 Экестуббе (Ekestubbe № 25)
 ав Энейгельм (af Enehjelm № 154)
 Энешёльд (Eneskjold № 48)
 Эренмальм (Ehrenmalm № 111)
 Эренстольпе (Ehrenstolpe № 91)
 Эренстрем (Ehrenstrom № 93)
 Эрингельм (Örnhjelm № 78)
 Эрн (Örn № 253)
 Эрнрот (Ehrnrooth № 73, 85)
 фон Эссены (von Essen № 58)
 Эстландер (Estlander № 254, 274)
 Этолен (Etholen № 225, 226)
 фон Эттер (von Etter № 210)

 Ю 
 фон Юлин (Июлин) (von Julin №_214)

 Я 
 Ягершельд (Йегершёльд) (Jägerskiöld № 79)
 Ярнефельт (Йернефельт) (Jarnefelt № 42)

Ссылки 
 
 Сайт Дворянского собрания Финляндии 

 
Великое княжество Финляндское
Списки дворянских родов России
Списки дворянских родов